Skinnormstjärnor (Ophiomyxidae) är en familj av ormstjärnor som beskrevs av Ljungman 1867. Skinnormstjärnor ingår i ordningen Ophiurida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ophiomyxidae 72 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor